Erlenwald ist Name oder Namensbestandteil folgender Naturschutzgebiete:
 Östringer Erlenwald, Baden-Württemberg
 Erlenwald Röte-Strüt, Baden-Württemberg
 Naturschutzgebiet Laubmisch- und Erlenwald Höllinghofen, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Erlenwald Schwarzenbruch, Nordrhein-Westfalen
 Erlenwald Erenciuc, Rumänien